La Division 1 1952/53 fue la 15.ª temporada del fútbol francés profesional. Stade de Reims se proclamó campeón con 48 puntos, obteniendo su segundo título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1953/54:
 Toulouse FC: Campeón de la Division 2
 AS Monaco FC: Segundo lugar
 RC Strasbourg: Tercer lugar

Goleadores

Enlaces externos
 ceroacero.es

1953
Fútbol en 1952
Fútbol en 1953